Sean Day, född 9 januari 1998, är en belgiskfödd kanadensisk-amerikansk professionell ishockeyback som är kontrakterad till Tampa Bay Lightning i National Hockey League (NHL) och spelar för Syracuse Crunch i American Hockey League (AHL).

Han har tidigare spelat för Hartford Wolf Pack i AHL; Maine Mariners i ECHL samt Mississauga Steelheads, Windsor Spitfires och Kingston Frontenacs i Ontario Hockey League (OHL).

Day draftades av New York Rangers i tredje rundan i 2016 års draft som 81:a spelare totalt.

Statistik

Referenser

Externa länkar
Sean Day NHL Statistics – Hockey-Reference.com
Sean Day (b.1998) hockey stats and profile at hockeydb.com

Män
Födda 1998
Levande personer
Personer från Leuven
Kanadensiska ishockeyspelare
Amerikanska ishockeyspelare
Kanadensiska idrottare under 2000-talet
Amerikanska idrottare under 2000-talet
Spelare i Mississauga Steelheads
Spelare valda i NHL Entry Draft 2016
Spelare valda av New York Rangers i NHL Entry Draft
Spelare i Windsor Spitfires
Spelare i Kingston Frontenacs
Spelare i Hartford Wolf Pack
Spelare i Maine Mariners (2018–)
Spelare i Syracuse Crunch
Spelare i Tampa Bay Lightning